Кеннерли (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (1810—1897) — австралийский политик, мэр Хобарта (1862—1863), премьер Тасмании (1873—1876).
 Кеннерли, Билли (р. ок. 1992) — американский гольфист, победитель Чемпионата Канады среди любителей (2015)
 Кеннерли, Джек (1878—1942) — новозеландский конезаводчик и жокей,
  (род. 1947) — американский фотограф, главный фотограф Белого дома (1974—1977), лауреат Пулитцеровской премии (1972).
  (род. 1954) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Бернли».
 Кеннерли, Кингсли (род. 1982) — британский бильярдист.
 Кеннерли, Корал (род. 1994) — британский спортивный стрелок, чемпионка Великобритании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (2017).
  (1878—1950) — британский издатель и галерист.